Шахрия́р (перс.: شهریار)

 Шахрияр — царь, супруг Шахерезады, персонаж «Тысячи и одной ночи».
 Мухаммад Хусейн Шахрияр — иранский азербайджанский писатель.
 Мамедъяров, Шахрияр Гамид оглы — азербайджанский шахматист.
 Шахрияр — кратер на Энцеладе.
 Шахрияр — город в Иране.
 Шахрияр — муниципалитет и село в Гёйгёльском районе Азербайджана.
 Шахрияр — имя нескольких правителей из династии Баванди в северной Персии.

Ссылки 
 Рассказ о царе Шахрияре и его брате (начало) 

Персидские имена